Le Grand Prix moto du Qatar 2017 est la première manche du championnat du monde de vitesse moto 2017.

Cette  du Grand Prix moto du Qatar s'est déroulée du 24 au  sur le circuit international de Losail.

À la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues sur le circuit, les séances qualificatives ont été annulées. Ainsi, le classement des trois séances d'essais libres cumulées a été pris afin de dessiner la grille de départ de chacune des catégories.

Classement des MotoGP 
Initialement prévue sur 22 tours, la course se déroule finalement sur 20 tours.

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

2017
Sport au Qatar en 2017
Sport en mars 2017
Qatar